Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021 – big air kobiet (narciarstwo dowolne)
 Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021 – big air kobiet (snowboarding)